Konstantin II kan syfta på:
 Konstantin II (kejsare)
 Konstantin II (motpåve)
 Konstantin II av Grekland